Vesa Toskala, finski hokejist, * 20. maj 1977, Kangasala, Finska.

Toskala je kariero začel in končal v klubu Ilves Tampere v finski ligi, kjer je branil tudi za klub KooVee Tampere. Leta 1995 je bil kot skupno 90. izbran na NHL naboru s strani kluba San Jose Sharks, za katerega je zaigral v sezoni 2000/01. V ligi NHL, kjer je branil še za kluba Toronto Maple Leafs in Calgary Flames, je skupno odigral 266 tekem. Igral je tudi v švedski ligi za kluba Färjestads BK in AIK IF. 

Za finsko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil srebrni medalji v letih 1998 in 1999 ter bronasto medaljo leta 2000. Nastopil je tudi na Svetovnem pokalu 2004, kjer je z reprezentanco osvojil drugo mesto.

Pregled kariere

|-
| Ilves Tampere
| Finska ml. B liga
| 92/93
|
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska ml. C liga
| 92/93
|
|
| 26
| 0
| 1
| 1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska ml. liga
| 93/94
|
| 0
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
| 0
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska ml. B liga
| 93/94
|
|
| 31
| 0
| 0
| 0
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska ml. liga
| 94/95
|
| 17
| 30
| 0
| 0
| 0
| 8
| 2.28
| .919
|
| 7
| 8
| 0
| 1
| 1
| 2
| 3.36
| .895
|-
| Ilves Tampere
| Finska ml. B liga
| 94/95
|
|
| 15
| 0
| 1
| 1
| 8
|
|
|
|
| 1
| 0
| 0
| 1
| 6
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 95
|
| 4
| 5
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.50
| .882
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 95/96
|
| 37
| 47
| 0
| 1
| 1
| 12
| 3.16
| .902
|
| 2
| 3
| 0
| 0
| 1
| 0
| 4.46
| .771
|-
| Ilves Tampere
| Finska ml. liga
| 95/96
|
| 3
| 3
| 0
| 1
| 1
| 0
| 1.00
| .960
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Koo-Vee Tampere
| Finska 2. liga
| 95/96
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.51
| .911
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 96
|
| 4
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.42
| .864
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 96/97
|
| 40
| 50
| 0
| 2
| 2
| 8
| 2.85
| .906
|
| 8
| 8
| 0
| 0
| 2
| 0
| 3.63
| .881
|-
| Ilves Tampere
| Finska ml. liga
| 96/97
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.92
| .907
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 97
|
| 4
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.88
| .874
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 97/98
|
| 43
| 48
| 0
| 1
| 1
| 30
| 2.77
| .906
|
| 9
| 9
| 0
| 0
| 1
| 6
| 2.08
| .933
|-
| Ilves Tampere
| Finska ml. 2. liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 2
| 1.50
| .940
|-
| Ilves Tampere
| Evropska liga
| 98/99
|
| 6
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.67
| .902
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
| .892
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 98/99
|
| 33
| 39
| 0
| 1
| 1
| 6
| 2.14
| .916
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 1
| 0
| 3.38
| .899
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 99/00
|
| 44
| 50
| 1
| 1
| 2
| 30
| 2.67
| .887
|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 2
| 0
| 2.59
| .908
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 5
| 8
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.01
| '''.850
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kentucky Thoroughblades
| AHL
| 00/01
|
| 44
|
| 0
| 1
| 1
| 6
| 2.77
| .911
|
| 3
|
| 0
| 0
| 1
| 2
| 2.43
| .928
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 01/02
|
| 1
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.00
| 1.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cleveland Barons
| AHL
| 01/02
|
| 62
|
| 0
| 2
| 2
| 22
| 2.99
| .912
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 02/03
|
| 11
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.35
| .927
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cleveland Barons
| AHL
| 02/03
|
| 49
|
| 0
| 2
| 2
| 12
| 3.21
| .903
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 03/04
|
| 28
|
| 0
| 1
| 1
| 2
| 2.06
| .930
|
| 0
|
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 04/05
|
| 3
| 6
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.58
| .930
|
| 6
| 7
| 0
| 0
| 0
| 4
| 3.19
| .920
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 05/06
|
| 37
|
| 0
| 1
| 1
| 4
| 2.56
| .901
|
| 11
|
| 0
| 0
| 1
| 0
| 2.45
| .910
|-
| Cleveland Barons
| AHL
| 05/06
|
| 1
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.00
| 1.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 06/07
|
| 38
|
| 0
|
| 0
| 0
| 2.35
| .908
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 07/08
|
| 66
|
| 0
| 5
| 5
| 4
| 2.74
| .904
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 08/09
|
| 53
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.26
| .891
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 09/10
|
| 26
|
|
|
|
|
| 3.66
| .874
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 09/10
|
| 6
|
|
|
|
|
| 2.26
| .918
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 10/11
|
| 2
|
|
|
|
|
| 3.07
| .898
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 11/12
|
| 22
|
|
|
|
|
| 3.43
| .885
|
| 3
|
|
|
|
|
| 0.96
| .964
|}

Zunanje povezave 
 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski vratarji
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1995
Izbrani na naboru lige NHL (San Jose Sharks)
Hokejisti Ilves Tampere
Hokejisti KooVee Tampere
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti Kentucky Thoroughblades
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti Cleveland Barons
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti AIK